Grindon kan syfta på:

Storbritannien 

 Grindon, Staffordshire, parish, England, 
 Grindon, Durham, England, Stockton-on-Tees, 
 Grindon, Northumberland, ort, England, Duddo, 
 Grindon, Tyne and Wear, ort, England, Sunderland,